Leány-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

Leány-barlang, pilisszentléleki barlang, jelenleg az Ariadne-barlangrendszer része.
Leány-barlang, hárskúti barlang.